Британское вторжение на Мартинику - попытки (удачные и неудачные) британцев захватить остров Мартиника, в XVIII – XIX веках — французскую колонию в Вест-Индии.

 Вторжение на Мартинику (1759)
 Вторжение на Мартинику (1762)
 Вторжение на Мартинику (1794)
 Вторжение на Мартинику (1809)

См. также 
 
 Голландское вторжение на Мартинику